A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 110 méteres gátfutás versenyszámát 2016. augusztus 15-én és 16-án rendezték. A verseny nevezési szintje 13,47 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények
A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutott, helyezés alapján
 q: továbbjutott, helyezés alapján
 NR: országos rekord
 PB: pályafutása legjobb eredménye
 SB: legjobb eredménye az évben
 DQ: kizárták a futamból
 DNS: nem indult a futamban

Selejtezők
Az első két futamot heves esőben rendezték meg. Ezért, hogy az ott kiesett versenyzőket ne érje hátrány a többi futamban indulókhoz képest, egy reményfutamot rendeztek a számukra.

Elődöntők

Döntő

Források
selejtezők
1. elődöntő
2. elődöntő
3. elődöntő
döntő

Atlétika a 2016. évi nyári olimpiai játékokon